Афендик — українське прізвище.

Відомі носії 
 Давид Афендик (1717—1775) — український державний діяч доби Гетьманщини. Сотник Баришівської сотні, бунчуковий товариш.
 Іван Афендик (* ? — † після 1848) — російський державний та банківський діяч із української шляхти.
 Максим Афендик (* 1723 — † до 1798)  — український державний діяч доби Гетьманщини. Сотник Бориспільської сотні, полковий хорунжий Київського полку. Сиґнатор «Наказу…» 1767 року до Законодавчої комісії Російської імперії від української гетьманської шляхти.

Див. також 
 Афендики

Українські прізвища